Валермосо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 39 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 147 км.

Покровителем города считается святой Антонио де Падуа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары